Francja:
 Marque – rzeka

Stany Zjednoczone:
 La Marque – miasto

Osoby:
 François Marque – francuski piłkarz

Inne:
 Marque – muzyk

Zobacz też:
 Mark
 Marke